Isodromus är ett släkte av steklar som beskrevs av Howard 1887. Isodromus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Isodromus